Chantelle Michell (1977) – tuffatrice australiana
John Michell (1724-1793) – astronomo, geologo e fisico inglese
Keith Michell (1926-2015) – attore australiano
Peggy Michell (1905-1941) – tennista britannica
Roger Michell (1956-2021) – regista sudafricano